La route nationale 188 peut désigner :
 Route nationale 188 en Argentine
 Route nationale 188 en France

Voir aussi